Nochnitsa geminidens — вид терапсид родини Горгонопси (Gorgonopsidae), що існував у пермському періоді.

Скам'янілості 
Скам'янілі рештки терапсиди знайдені у 2018 році у відкладеннях Урпаловської формації у місті Котельнич Кіровської області Російської Федерації. Описаний по рештках черепа.

Назва 
Рід Nochnitsa названий на честь нічниць — злих нічних демонів у слов'янській міфології (аналог давньогрецьких горгон, на честь яких названо всю родину). Видова назва N. geminidens (буквально — «зуби-близнюки») вказує на пару близько розташованих зубів у голотипа.

Опис 
Відносно дрібний горгонопс, з черепом завдовжки всього 82 мм. У Nochnitsa була відносно довга морда з 5 різцями, 1 іклом і 6 заікловими зубами з кожного боку щелепи. Заіклові зуби, які є автапоморфіями роду, розташовувалися трьома парами близько зростаючих зубів, що розділені довгими діастемамии. Задній зуб в кожній парі був більшим за передній. Нижня щелепа відносно тонка і не мала міцного підборіддя, на відміну від інших горгонопсів.

Філогенія 
Nochnitsa є базальним примітивним горгонопсом. Родинні зв'язки виду відображені у філогенетичній кладограмі за Kammerer and Masyutin, 2018:

Посилання 
 

Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 2018
Звірозубі